Chiang Mai (provincie), een provincie in het noorden van Thailand;
Amphoe Mueang Chiang Mai, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noorden van Thailand;
Chiang Mai (stad), de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand;
Bisdom Chiang Mai, een rooms-katholiek bisdom;
Internationale Luchthaven Chiang Mai, een luchthaven bij de stad Chiang Mai.